

Arte 
 Folly – parole inglese per indicare il capriccio, costruzione decorativa

Cinema 
 Folly – cortometraggio prodotto dalla Essanay (1916)
 Folly – film diretto da Matthew J. Stroud (2010)

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Folly Beach – città nella contea di Charleston (Carolina del Sud)

Svizzera 
 La Folly – antico nome di La Fouly, frazione del comune di Orsières nel distretto di Entremont (Canton Vallese)

Persone
 Jean Folly - avvocato, giudice e politico svizzero